Німфе́й (; ) — топонім і архітектурний термін.
 Німфей — святилище німф у Стародавніх Греції і Римі.
 «Німфей» () — картина Адольфа Вільяма Бугро (1878)

Топонім 

 Німфей — давньогрецьке місто в Криму
 Німфей (зараз Кемальпаша) — давньогрецьке місто в Малій Азії
 Німфей — гора і містечко в Іллірії, поблизу Аполлонії, біля річки Аое
 Німфейська бухта — гавань і мис в Іллірії у 3 милях від Лісси (Вису), Кабо-ді-Редені
 Німфейський мис — один з мисів півострова Халкідіки